Cayzer ist der Familienname folgender Personen:

 August Cayzer, 1. Baronet (1876–1943), britischer Unternehmer
 Charles Cayzer, 1. Baronet (1843–1916), britischer Politiker
 Charles William Cayzer, 2. Baronet (1869–1917), britischer Adeliger
 Charles William Cayzer, 3. Baronet (1896–1940), britischer Politiker
 Herbert Robin Cayzer, 1. Baron Rotherwick (1881–1958), britischer Unternehmer und Politiker
 Herbert Robin Cayzer, 2. Baron Rotherwick (1912–1996), britischer Unternehmer und Politiker
 Phil Cayzer (1922–2015), australischer Ruderer
 Robin Cayzer, 3. Baron Rotherwick (* 1954), britischer Unternehmer und Politiker (Conservative Party)
 William Cayzer, Baron Cayzer (1910–1999), britischer Politiker